Анна София:
 Анна София Бранденбургская (1598—1659) — принцесса Бранденбургская, герцогиня Брауншвейг-Вольфенбюттельская
 Анна София Гессен-Дармштадтская — принцесса Гессен-Дармштадтская, княгиня-аббатиса Кведлинбургская, поэтесса
 Анна София Прусская — принцесса Прусская и в браке герцогиня Мекленбургская
 Анна София Саксен-Гота-Альтенбургская — принцесса Саксен-Гота-Альтенбургская, в замужестве княгиня Шварцбург-Рудольштадтская